Le tournoi de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie 250 Series, se dispute du 19 au .

Marin Čilić remporte le simple messieurs. Comme l'édition précédente, il bat en finale Roberto Bautista-Agut, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrey Rublev et Dmitri Toursounov.

Faits marquants 
 Marin Čilić remporte son  face à Roberto Bautista-Agut pour un remake de la finale de l'édition précédente. 
 En double la paire russe Andrey Rublev/Dmitri Toursounov remporte le titre face à Radu Albot & František Čermák. Il s'agit du  pour Andrey Rublev et du  pour Dmitri Toursounov.
 On note le forfait des Espagnols Pablo Andújar et Marcel Granollers.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2015) (tournoi féminin)
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Moscou
Sport en Russie en 2015
Tennis en octobre 2015
2015 à Moscou